Алекса́ндр Миха́йлович Пуза́нов  (25 октября 1906, деревня Лежковка, Кандауровская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния — 1 марта 1998, Москва) — советский партийный и государственный деятель, председатель Совета министров РСФСР (1952—1956).

Ранние годы 
Родился в крестьянской семье. Учился в церковно-приходской школе. В 1926—1930 годах учился в Плёсском сельскохозяйственном техникуме.

Работа 
С 1924 года работал председателем Кандауровского сельского Совета, заместителем председателя Пучежского волисполкома. После окончания техникума работал агрономом в Середском райземотделе. В 1931—1933 годах работал заместителем директора Ивановского областного треста пригородных хозяйств. В 1934—1940 — в Комиссии советского контроля при Совете Народных Комиссаров СССР, в 1940—1943 — главный контролёр Народного комиссариата государственного контроля СССР, в 1943—1944 — заместитель народного комиссара государственного контроля СССР.

В июне 1944 года Пузанов избран председателем Куйбышевского обисполкома. С 1946 года — первый секретарь Куйбышевского обкома и горкома ВКП(б). В этот период область добилась значительных результатов как по экономическим показателям, так и в социально-культурной сфере. Это отметил И. В. Сталин, который в 1952 году выдвинул Пузанова на должность Председателя Совета министров РСФСР. С 16 октября 1952 года — кандидат в члены Президиума ЦК КПСС. После смерти Сталина не вошёл в новый состав Президиума ЦК КПСС, избранный 6 марта 1953 года.

Выступил против инициативы Н. С. Хрущёва о передаче Крыма Украине, в связи с чем впоследствии (в январе 1956 года) был понижен до Первого заместителя Председателя Совета министров РСФСР.

С 27 февраля 1956 по февраль 1957 года член Бюро ЦК КПСС по РСФСР.

В 1957 году перешёл на дипломатическую работу: чрезвычайный и полномочный посол СССР в КНДР (1957—1962), Югославии (1962—1967), Болгарии (1967—1972), Афганистане (1972—1979).

В ноябре 1979 года перешёл на работу в центральный аппарат Министерства иностранных дел СССР.

Сам Александр Пузанов вспоминал об этом переходе следующим образом: «Вдруг я получил телеграмму за подписью Громыко: „Учитывая ваши неоднократные просьбы об освобождении от должности посла в Кабуле, вы переводитесь на другую работу“. Странно, я никаких просьб не высказывал. Ну, да что там говорить… Всё было ясно. 21 ноября вылетел в Союз». Указывают, что на его замене неоднократно настаивал Амин, заявлявший, что «советский посол поддерживает оппозицию и вредит».

С 1980 года на пенсии. Жил в Доме на набережной.

Член ЦК КПСС (1952—1976).

Скончался 1 марта 1998 года в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Награды 
 3 ордена Ленина (08.05.1948; 23.10.1956; 24.10.1966)
 орден Октябрьской Революции (22.10.1976)
 орден Трудового Красного Знамени (22.10.1971)
 орден Дружбы народов (28.04.1980)
 орден «Знак Почёта» (24.10.1986)
 медали

Примечания

Литература 
 Коммунистическая партия в портретах её самарских лидеров (1917—1991): Биографический справочник / Сост. Е. Н. Дубровина (отв. сост.), К. А. Катренко, А. Г. Удинцев. — Самара: БМВ и К, 2010. — С. 144—149.

 Пузанов Александр Михайлович // Большая советская энциклопедия. — 2-е изд. — Т. 35. — : Большая советская энциклопедия, 1955. — С. 284—285.

 Сушков А. Ф. Р. Козлов: От чернорабочего до инспектора ЦК ВКП(б) // Веси (г. Екатеринбург). — 2015. — № 9 (115). — Ноябрь. — Прил. — С. 33—90.

 Центральный комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б): Историко-биографический справочник / Сост. Ю. В. Горячев. — : Издательский дом «Парад», 2005. — 496 с.

 Чернев А. Д. 229 кремлёвских вождей. Политбюро, Оргбюро, Секретариат ЦК Коммунистической партии в лицах и цифрах: Справочник. — : Журнал «Родина»; Научный центр «Руссика», 1996. — 333 с.

Ссылки 
 Пузанов Александр Михайлович: Досье // Интернет-проект «Хронос».

Персоналии:Самарская область
Председатели Совета министров РСФСР
Кандидаты в члены Политбюро ЦК КПСС
Послы СССР в КНДР
Послы СССР в Югославии
Послы СССР в Болгарии
Послы СССР в Афганистане
Председатели Куйбышевского облисполкома
Первые секретари Куйбышевского обкома КПСС
Депутаты Куйбышевского областного совета
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Депутаты Верховного Совета РСФСР 4-го созыва
Члены Бюро ЦК КПСС по РСФСР
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Политики XX века
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС